Исаак Нусинов: Нусинов, Исаак Соломонович (1901—1937) — революционер, государственный и партийный деятель СССР, литератор, сотрудник ЦК ВКП(б).
 Нусинов, Исаак Маркович (1889—1950) — советский литературный критик и литературовед, лингвист, профессор.